Naselje u Sloveniji
 Jeruzalem  (Ljutomer, Slovenija), naselje u općini Ljutomer

Grad grad na  Bliskom istoku
 Jeruzalem grad na području današnjega Izraela i Palestine.